El término Piñeira puede hacer referencia a:

Piñeira, localidad del ayuntamiento de Boal, en Asturias, España.
Piñeira, parroquia del ayuntamiento de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, España.
Piñeira, localidad del ayuntamiento de Ribadeo, provincia de Lugo, España.
Piñeira, localidad del ayuntamiento de Ribas de Sil, provincia de Lugo, España.
Piñeira, parroquia del ayuntamiento de Baralla, provincia de Lugo, España.